USS Hancock — кораблі ВМС США, названі на честь Джона Генкока.

 USS Hancock (1775) — шхуна, придбана у 1775 році, брала участь у війні за незалежність США. Повернута власнику у 1777 році. 
 USS Hancock (1776) — вітрильний фрегат, збудований у 1776 році. Захоплений британцями у 1777 році і перейменований на «HMS Iris». У 1781 році захоплений французами, проданий у 1784 році.
 USS Hancock (1778) — фрегат, спущений у 1778 році. Перейменований на USS Alliance. Проданий у 1785 році.
 USS Hancock (AP-3) — транспортне судно, придбане ВМС США у 1902 році. Продане у 1926 році.
 USS Hancock (CV-19) —  важкий ударний авіаносець періоду Другої світової війни типу «Ессекс», довгопалубний підтип. На службі протягом 1944-1959 років. Зданий на злам 31 січня 1976 року

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни